

Patronyme 
 Paul Auban (1869 - 1945), sculpteur français ;
 Achille Auban (1912 - 1973),  homme politique français ; 
 Bertrand Auban (1947 -   ), homme politique français.

Toponyme 
 Saint-Auban est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Homonymie de patronyme
Patronyme français